Il doppio del torneo di tennis Mönchengladbach Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Emilio Benfele Álvarez e Luis Horna che hanno battuto in finale Francisco Costa e German Puentes-Alcaniz 7-61, 1-6, 7-5.

Teste di serie 

 Francisco Costa /  German Puentes-Alcaniz (finale)
 Sander Groen /  Vincenzo Santopadre (quarti di finale)

 Oleg Ogorodov /  Todd Perry (semifinali)
 Edwin Kempes /  Dennis van Scheppingen (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Mönchengladbach Challenger 2000